Kądziołka ist der Name folgender Personen:

 Andrzej Kądziołka (* 1960), polnischer Eishockeyspieler
 Beata Kądziołka, früherer Name von Beata Zawadzka (* 1986), polnische Schachspielerin
 Franciszek Kądziołka (1926–1983), polnischer Kameramann
 Stanisław Kądziołka (1902–1971), polnischer Militärpatrouillenläufer